The Grim Adventures of Billy and Mandy (De Grimmige Avonturen van Billy en Mandy)
Magere Hein, die in de Engelse taal The Grim of Grim Reaper wordt genoemd.

Zie ook
Grim (doorverwijspagina)
Grimm (doorverwijspagina)